El municipio de South Pymatuning  (en inglés: South Pymatuning Township) es un municipio ubicado en el condado de Mercer en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 2.857 habitantes y una densidad poblacional de 57.0 personas por km².

Geografía 
El municipio de South Pymatuning se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $44,102 y los ingresos medios por familia eran $50,089. Los hombres tenían unos ingresos medios de $40,091 frente a los $22,639 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $20,637. Alrededor del 8,0% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Mercer (Pensilvania)